Beatsteaks — панк-рок-группа из Берлина, основанная в 1995. С их дебютным альбомом «Launched» в 1999 году, они стали первой немецкой группой на лейбле Epitaph Records. На MTV Europe Music Awards в 2004 году они получили награду, как лучшая немецкая группа. Дебют Beatsteaks для американской публики состоялся в телепередаче MTV Viva La Bam и появились на сборнике Viva La Bands с песней «I Don’t Care as Long as You Sing». А также их песни попадали на сборники Punk-O-Rama. 30 марта 2007 года вышел «Limbo Messiah» и достиг третьего места в германских чартах. Релиз последнего альбома, названного «Boombox», состоялся 28 января 2011 года.

Дискография

Альбомы 
 1997: 48/49
 1999: Launched
 2002: Living Targets
 2004: Smack Smash
 2007: .limbo messiah
 2011: Boombox
 2013: Beatsteaks
 2017: Yourth

EP 
 1998: 6-11-98 Knaack
 2002: Wohnzimmer-EP

Синглы 
 2002: Summer
 2002: Let Me In
 2004: Hand In Hand
 2004: I Don’t Care As Long As You Sing
 2004: Hello Joe
 2004: Loyal To None (Лимитированный винил-сингл)
 2007: Jane Became Insane
 2007: Cut off the top
 2007: Meantime
 2007: Demons Galore
 2010: Milk & Honey
 2011: Cheap Comments
 2011: Automatic
 2013: Saysaysay
 2014: Gentleman Of The Year

DVD 
 2004: Beatsteaks Live
 2005: B-Seite
 2007: .demons galore

Примечания 

Рок-группы Германии
Панк-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Лауреаты премии Echo Pop